Ювента:

 Ювента — у древних римлян богиня юности, дочь Юпитера и Юноны.
 Ювента Михаловце — словацкая женская гандбольная команда из города Михаловце.